Niemcy:
 Naunhof – dzielnica miasta Ebersbach/Sa.
 Naunhof – dzielnica gminy Eversbach w powiecie Miśnia, w kraju związkowym Saksonia
 Naunhof – miasto w kraju związkowym Saksonia, w powiecie Lipsk